Castrul roman Praetorium se poate referi la una din următoarele castre romane din România:

 Castrul roman Praetorium (Mehadia)
 Castrul roman Praetorium (Racovița)